Chao cara como estas/Un rio amargo è un singolo della cantante italiana Iva Zanicchi, pubblicato per il mercato spagnolo nel 1974.

Tracce 
Lato A
 Chao cara como estas - 3:50 - (D. Dinaro - I. Janne - G. Malgioglio - Adattamento spagnolo: E. Luis)
Lato B
 Un rio amargo - 3:45 - (D. Christodoulou - M. Theodorakis - Adattamento spagnolo: J. M. Andreu)